Кларі Тольнаї — угорська театральна та кіноакторка.
 Отто Тольнаї — угорський письменник, представник угорської громади Воєводини.
 Тібор Тольнаї — угорський шахіст, гросмейстер.
 Карой фон Тольнаї — угорський мистецтвознавець.
Угорські прізвища